Bastet – divinità egizia
 Bastet – personaggio del fumetto italiano Dampyr
 Bastet – personaggio di Stargate

Pagine correlate 
 Bastit